Freie Kirche steht für folgende Freikirchen:

 Freie Kirche von Schottland, siehe Free Church of Scotland
 Freie Kirche Uster, Schweiz

Siehe auch:
 Freikirche, vom Staat unabhängige Kirche
 Free Church